Ferrería puede referirse a:

 Ferrería, antigua instalación siderúrgica en la que se transformaba el mineral de hierro en metal
 Ferrería (Abegondo), aldea española situada en la parroquia de Mabegondo, del municipio de Abegondo, en la provincia de La Coruña, Galicia.
 Ferrería/Arena Ciudad de México, una de las estaciones que forman parte del Metro de Ciudad de México
 Ferrería Aurtola, antiguo establecimiento siderúrgico español situado en el municipio de Aramayona, provincia de Álava, País Vasco.
 Ferrería de Cades, antiguo establecimiento siderúrgico español situado en la localidad de Cades, municipio de Herrería, provincia de Cantabria.
 Ferrería de El Pobal, antiguo establecimiento siderúrgico español situado en el municipio de Musques, provincia de Vizcaya, País Vasco.
 Ferrería de monte, antiguo formato español preindustrial de herrería que no utilizaba la energía hidráulica.
 Ferrería de San Blas, antiguo establecimiento siderúrgico español situado en el municipio de Sabero, provincia de León, Castilla y León.